Буревестник () — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Буревестник». 

 Код КАТО — 114441100.
 Код КАТО административной единицы — 114441000.

География 
Село расположено в 25 км на восток от районного центра села Егиндыколь.

Население 
В 1989 году население села соствляло 1273 человека (из них русских 33%, казахов 25%)

В 1999 году население села составляло 562 человека (279 мужчин и 283 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 227 человек (119 мужчин и 108 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Егиндыкольского района